Новоіванівка (до 17 лютого 2016 — Комуна́рка) — село в Україні, у Красноградському районі Харківської області. Населення становить 216 осіб. Орган місцевого самоврядування — Павлівська сільська рада.

Після ліквідації Кегичівського району 19 липня 2020 року село увійшло до Красноградського району.

Географія 
Село знаходиться на правому березі річки Оріль нижче за течією від місця впадання в неї річки Шляхова, вище за течією на відстані 2,5 км розташоване село Дмитрівка (Первомайський район), нижче за течією на відстані 3 км розташоване село Яковлівка (Сахновщинський район), на протилежному березі розташоване село Орілька (Первомайський район). Через село проходить автомобільна дорога .

Історія 
 1933 — дата заснування села Комунарка.
 2016 — село Комунарка перейменовано на Новоіванівку.

Економіка 
 Молочно-товарна ферма.

Об'єкти соціальної сфери 
 Школа.
 Клуб.
 Спортивний майданчик.
 Лікарня.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Новоіванівка

Села Харківської області
Населені пункти Красноградського району
Села, перейменовані в рамках декомунізації
Населені пункти Приорілля